Соломон Исаевич Черномордик (, Смоленск — 17 ноября 1943, Москва) — большевик, советский партийный и государственный деятель, историк, писатель.

Биография 
Родился в семье мелкого коммерсанта еврейского происхождения родом из Польши, торговавшего кожей, скобяными товарами, бакалеей в Смоленске, который затем бросил торговлю и стал мелким служащим.

 В 1900—1901 годах студент медицинского факультета Московского университета.
 За участие в студенческой демонстрации 1901 года исключен из университета и выслан из Москвы под надсмотр полиции в Смоленск.
 В 1902 году вступил в социал-демократическую партию, примкнул к «искровцам». Действовал под партийным псевдонимом «Платон», по нему же проходил по партийным документам. Нелегально вернулся в Москву, принял активное участие в партийной работе и строительстве, агитировал аптечных рабочих и мелких лавочников.
 В июле 1903 года арестован по делу Московского комитета партии. Сидел в Бутырской тюрьме.
 После освобождения из тюрьмы в 1904 году вследствие малозначительности собранного на него изобличающего материала, уехал на юг, где работал в Николаевском и Екатеринославском комитетах партии.
 В 1905 году нелегально возвратился в Москву, приступил к подпольной партийной работе. Избран секретарем Московского комитета большевиков.
 Стал активным участником декабрьского восстания 1905 года. После поражения революции в Москве срочно перебрался в Петербург, стал одним из редакторов газеты «Русский набат» в Петербурге.
 В 1907 году — делегат Всероссийской партийной конференции в Гельсингфорсе.
 В 1907 году — делегат 5-го съезда РСДРП.
 Изредка выезжал за границу (Париж, Вена, Цюрих, Женева), получал партийные задания и средства, и возвращался в Москву, где работал по партийной линии, в первую очередь — в партийной прессе.
 В 1914 окончил медицинский факультет Московского университета, получил специальность врача. Стал работать в Москве в области медицинского страхования, совмещая эту работу с революционной пропагандистской деятельностью. Был подпольным партийным пропагандистом Рогожско-Симоновского района в Москве, где находился вплоть до 1915 года.
 В Первую мировую войну, с 1915 года, призван в действующую армию и направлен в запасные и учебные части на персидский фронт.
 После Февральской революции — связался с местными и бакинскими большевиками, организовал революционное выступление в своей части, избран председателем солдатского Совета и делегат 1-го съезда Кавказской армии.
 После октября 1917 года прибыл в Москву, работал в Москве в областном Комиссариате труда, потом в Народном комиссариате труда.
 В 1919 году мобилизован на фронт, помощник начальника Санитарного управления Южного фронта, начальник санитарной части XIV армии, начальник санитарной части Симбирского Укрепленного района. В связи с тем, что существовала опасность захвата позиций Красной Армии отрядами Колчака, Черномордик на фронте действовал не под своим собственным именем, а под именем Павла Ивановича Ларионова, и имел все документы на имя «Ларионова».
 В 1921—1926 гг. — заведующий Истпартом МК ВКП(б) и член коллегии Истпарта ЦК ВКП(б), возглавлял Истпартшколу при МК ВКП(б).
 В 1922—1924 гг. — один из основателей и первый директор Музея революции.
 С 1926 г. на литературной и научной работе. Писал книги и брюшюры по истории партии и партийного движения в России и СССР. Уделял значительное внимание истории партии эсеров и меньшевиков.
 С 1938 зав. сектором истории советского периода в Институте истории АН СССР.
 В 1941 году комиссар эвакогоспиталя
 Как заслуженный старый большевик, был похоронен на Новодевичьем кладбище — тело кремировано, прах помещен в стену кладбища.

Награды 
 Орден Ленина

Семья 
Черномордик был женат на Анне Тинкер (1886—1956), которая после их развода вышла замуж за В. Д. Бонч-Бруевича.

Научные труды 
 Эсеры: Партия социалистов-революционеров. — Харьков: Пролетарий, 1929. — 61 с. — (Какие партии были в России).
 Группа «Освобождение труда». — М., 1935.

Литература 
 Сапожников С. И. Врачи — участники борьбы за победу Октября (Н. А. Кост, С. И. Черномордик) // Советское здравоохранение, № 7, с. 74, 1968.

Историки по алфавиту
Историки СССР
Марксисты
Большевики
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Революционеры России
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены РСДРП
Делегаты V съезда РСДРП
Участники Гражданской войны в России
Сотрудники Института истории АН СССР
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Директора музеев СССР